Wartbergturm steht für Türme:
 Wartbergturm (Alzey), Turm auf dem Wartberg in der Stadt Alzey im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Wartbergturm (Heilbronn), Turm auf dem Wartberg in der Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wartbergturm (Künzelsau), Turm auf dem Wartberg in der Stadt Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Wartbergturm (Schnarsleben), Bismarck-Turm auf dem Großen Wartberg, auch Bismarckwarte genannt, bei Irxleben in Gemeinde Hohe Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt.
Aussichtstürme in Muttenz, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz:
 Mittlerer Wartbergturm 
 Hinterer Wartbergturm
Siehe auch:
 Aussichtsturm Wartberg
 Wasserturm Wartberg